Her Husband's Wife – cortometraggio del 1913 diretto da Arthur V. Johnson
 Her Husband's Wife – cortometraggio del 1916 diretto da Ivan Abramson
 Her Husband's Wife – cortometraggio del 1916 diretto da Al Christie
 Her Husband's Wife – cortometraggio del 1918 diretto da David Kirkland